Андії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Ліона, 18 км на північ від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 295 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 754,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 
 Андії на сайті французького Національного інституту географії
 Андії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Андії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя